Видра има више значења:

 Видра
 Видра (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Видра (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Видра (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Видра (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Видра (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Видра (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Видра (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији